Арея-Бранка:

 Арея-Бранка — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти
 Арея-Бранка — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи